Лунный — топоним:

 Лунный — первое неофициальное название деревни Лунная в Добрянском городском округе Пермского края России.
 Лунный — посёлок в составе города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа.
 Лунный — ручей на острове Котельный, Якутия, Россия.

Лунный — прилагательное, связанное с Луной:
 Лунный грунт и т.п.